Obhájcem titulu v soutěži mužské čtyřhry na Australian Open 2014 byl nejvýše nasazený pár americké bratrské dvojice Boba a Mika Bryanových, který nestačil ve třetím kole na americko-jihoafrickou dvojici Eric Butorac a Raven Klaasen ve dvou setech.

Každý z vítězů si do žebříčku připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 520 000 australských dolarů.

Vítězem se stala čtrnáctá nasazená polsko-švédská dvojice Łukasz Kubot a Robert Lindstedt, kteří ve finále zvítězili nad americko-jihoafrickým párem Eric Butorac a Raven Klaasen po dvou setech 6–3 a 6–3. Pro polsko-švédskou dvojici, která před grandslamem v Melbourne společně nevyhrála jediný zápas, to tak byla první společná grandslamová trofej.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (3. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (3. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinále)
  '''Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (vítězové)
  Jamie Murray /  John Peers (2. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2014